Kieser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kieser (* 1942), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Andreas Kieser (1618–1688), deutscher Oberstleutnant und Kartograf, siehe Kiesersche Forstkarte
 Dietrich Georg Kieser (1779–1862), deutscher Mediziner und Psychiater
 Eberhard Kieser (1583–1631), deutscher Kupferstecher und Verleger
 Egbert Kieser (* 1928), deutscher Autor und Journalist
 Emil Kieser (1896–1993), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Günther Kieser (* 1930), deutscher Grafikdesigner
 Hans-Lukas Kieser (* 1957), Schweizer Historiker 
 Harro Kieser (* 1939), deutscher Germanist und Historiker
 Johann Jakob Kieser (1734–1786), deutscher Ebenist
 Jürgen Kieser (1921–2019), deutscher Comiczeichner und Werbegrafiker
 Klaus Kieser (* 1961), deutscher Tanzjournalist, Verleger und Kulturmanager
 Lucian Kieser (* 1979), deutscher Basketballspieler
 Otto Kieser (1893–1985), deutscher Pädagoge, Sprachforscher und Schriftsteller
 Walther Kieser (1894–1947), deutscher Bildhauer
 Werner Kieser (1940–2021), Schweizer Unternehmer

Kieser steht für:
 Kieser Training, Schweizer Fitnesskette

Siehe auch:
 Kiser
 Kyser